Бона Чешка (Праг, 20. мај 1315 - Maubuisson Abbey, 11. септембар 1349) је била супруга Жана II Доброг. Била је кћерка Јована Слепог и Елизабете од Чешке.

Породично стабло 

Рођени 1315.
Умрли 1349.
Луксембурзи